Онга может означать:

 Онга — город в Венгрии.
 Онга — город в Габоне.
 Онга — посёлок в Японии.
 Онга — река в Японии на острове Кюсю.